Сезон 2015/16 — 33-й сезон для «Вальядолида» во втором чемпионате Испании, а также 87-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма
Производителем формы для клуба является компания Hummel International. Титульного спонсора, который изображен на передней стороне футболке является «Куатро Райас».

Состав

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Товарищеские матчи

Ла Лига 2

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Кубок Испании

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 «Реал Вальядолид» в сезоне 2015/16

2015/2016
Реал Вальядолид